Гарцман Матвій Давидович (29 жовтня 1909, Бердичів — 15 грудня 1943) — український єврейський поет. 
 Гарцман Аркадій Семенович (1 травня 1947, Київ — 23 червня 2022, Київ) — радянський та український поет, сценарист і актор, автор текстів пісень.